La  du Tour du Qatar a eu lieu du 28 janvier au 2 février 2006 en 5 étapes. Tom Boonen (Quick Step-Innergetic) domine ce Tour du Qatar en remportant quatre étapes au sprint et le classement général.

Étapes

Classement général final

Classement des étapes

Liens externes 
 Site officiel

2006
Cyclisme sur route en 2006
Sport au Qatar en 2006
Sport en janvier 2006
Sport en février 2006